Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 15 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 17:30 по местному времени (UTC+4). 

Победил представитель Польши Збигнев Брудка, опередив занявшего второе место представителя Нидерландов Куна Вервея на 0,003 секунды (около 4 см). Это из наименьших разрывов в борьбе за первое место в истории Олимпийских игр. Оба установили рекорд катка (девять конькобежцев пробежали со временем, лучшим прежнего рекорда трека).

Рекорды

Результаты 

 I — внутренняя дорожка, О — внешняя.

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ